Příjmení Plaček (Plačková) může označovat:

 Boleslav Plaček (1846–1908) – český právník a politik, syn Františka
 František Plaček (1809–1888) – český právník a politik, otec Boleslava
 Jan Plaček (rozcestník) – více osob
 Miroslav Plaček (* 1943) – český archeolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel
 Štěpán Plaček (1909–1992) – český právník, pracovník politického zpravodajství Ministerstva vnitra
 Václav Plaček (1868–1925) – český lékař, dramatik a kreslíř
 Vladimír Plaček (1965–2018) – český lékař a politik ČSSD

 podobná příjmení
 Ivan Placek (* 1926) – bývalý československý fotbalový rozhodčí
 Placzek

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení